Eumetabolodon is een geslacht van uitgestorven procolophonide parareptielen uit afzettingen van het Vroeg- en Midden-Trias (Indien tot Vroeg-Anisien) van Nei Mongol, Noord-China. Twee soorten Eumetabolodon werden in 1983 door J.L. Li benoemd en de typesoort is Eumetabolodon bathycephalus.

Ontdekking 
De typesoort is bekend van het holotype IVPP V6064, een bijna complete schedel die werd verzameld in de vindplaats Zhuengeerqi, uit de bovenste Heshanggou-formatie (Olenekien en Vroeg-Anisien), Ordos-bekken. Een tweede exemplaar, IVPP V6070 werd verzameld in de vindplaats Zhuengeerqi, uit de Ermaying-formatie (Laat-Olenekien), Ordos Basin. Verdere zeventien exemplaren, waaronder IVPP V6065-69, V6166 (1&2), V6167, V6168 (1&2), V6169-75 werden verzameld in de Gucheng-vindplaats, van de bovenste Heshanggou-formatie, Ordos Basin. 

Eumetabolodon dongshengensis is alleen bekend van het holotype IVPP V6073, een gedeeltelijke schedel inclusief rechterfrontale, prefrontale, traanbeen, maxilla met zeven tanden en de rechtertak van de onderkaak. Het werd verzameld in de plaats Wusilangou in de buurt van Dongsheng (ook in Nei Mongol), uit de Shihtienfeng-formatie uit het Vroeg-Trias.

De geslachtsnaam is afgeleid van het Grieks eumetabolos, 'veranderlijk', en odoon, 'tand'. De soortaanduiding betekent 'met de diepe kop'.

De tweede soort, Eumetabolodon dongshengensis, werd in 2020 het aparte geslacht Youngetta.

Fylogenie 
Cladistische analyses suggereerden al dat Eumetabolodon een parafyletisch geslacht was; de typesoort vertegenwoordigt een relatief afgeleide procolophonine, terwijl Eumetabolodon dongshengensis een meer basale procolophonide is van de onderfamilie Theledectinae. Daarom werd in 2020 ervoor een eigen geslacht benoemd.

Het onderstaande cladogram volgt de topologie van een analyse uit 2012 door Cisneros:

Uitgestorven Procolophonomorpha